Фройденштадт (нем. Freudenstadt)
 FDS (Flight Document System) — система оперативного обновления и поддержания в актуализированном состоянии документов авиакомпании на бортовых электронных планшетах (EFB).
 FDS — официальное сокращение Family Computer Disk System, периферийного устройства для игровой консоли Family Computer.
 FDS или Fedora Directory Server — служба каталогов уровня предприятия с открытым исходным кодом, открытое программное обеспечение.
 Ferrovie dello Stato — итальянская железнодорожная компания.
 FDS (Fire Dynamics Simulator) — программа, моделирующая развитие пожара в помещениях по вычислительной гидродинамической модели (CFD) тепломассопереноса при горении.

См. также 
 ФДС